Biela, une rivière
 (2281) Biela, un astéroïde
 3D/Biela, une comète
 Biela, un cratère lunaire

 Biela, une localité de la voïvodie de Grande-Pologne.